Valeri ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Valeri (* 1984), australischer Fußballspieler
 Diego Valeri (1887–1976), italienischer Lyriker
 Diego Valeri (Fußballspieler) (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Franca Valeri (1920–2020), italienische Schauspielerin
 Gaetano Valeri (1760–1822), italienischer Organist und Komponist
 Paolo Valeri (* 1978), italienischer Fußballschiedsrichter
 Tony Valeri (* 1957), kanadischer Schauspieler
 Valerio Valeri (1883–1963), italienischer römisch-katholischer Kardinal